En Pologne, Trzebicz peut désigner :

 Trzebicz, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Trzebicz, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.